Ebrach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Ebrach, Markt im Landkreis Bamberg, Bayern
 Ebrach (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern

Gewässer in Bayern:
 Ebrach (Attel), linker Zufluss der Attel bei Attel, Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim
 Ebrach (Reiche Ebrach) oder Geiselwinder Ebrach, rechter Zufluss der Reichen Ebrach bei Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen
 Mittlere Ebrach, rechter Zufluss der Rauhen Ebrach bei  Grasmannsdorf, Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg
 Rauhe Ebrach, linker Zufluss der Regnitz bei Markt Pettstadt, Landkreis Bamberg
 Reiche Ebrach, linker Zufluss der Regnitz bei Köttmannsdorf, Markt Hirschaid, Landkreis Bamberg, Bayern

Personen:
 Konrad von Ebrach († 1399), Zisterzienser und Theologe

Siehe auch:
 Burgebrach
 Eberbach (Begriffsklärung)
 Erbach (Begriffsklärung)